Termine di origine francese usato come sinonimo di minestra
Potage – gruppo musicale di Como dove ha militato Davide Van de Sfroos
Potage – personaggio secondario di Dragon Ball Super.